Phacops — рід  трилобітів з родини Phacopidae ряду Phacopida, який мешкав в  Європі і  Північній Америці в  силурійському і  девонському періодах. Це була округлої форми тварина з кулястою головою і великими очима, ймовірно, харчувалася детритом.

Історія вивчення 
Рід був виділений  Германом Еммріхом в 1839 році.

Види 
 Phacops accipitrinus
 Phacops algericus
 Phacops breviceps
 Phacops breviceps
 Phacops bronni
 Phacops chlupaci
 Phacops circumspectans
 Phacops degener
 Phacops fecundus
 Phacops hoseri
 Phacops kockeli
 Phacops maurulus
 Phacops modestus
 Phacops orestes
 Phacops platilegnotor
 Phacops rana
 Phacops salteri
 Phacops serratus
 Phacops speculator
 Phacops sternbergi
 Phacops turco
 Phacops zinkeni

Види, які раніше відносили до Phacops 
Види, які спочатку були віднесені до роду Phacops, але згодом були переведені до інших родів:

Див. також 
 Phacopina
 Phacopida
 Phacopoidea

Ресурси Інтернету 
 David L. Bruton & Winfried Haas (2003). «Making Phacops come alive». In Philip D. Lane, Derek J. Siveter & Richard A. Fortey. Trilobites and their Relatives: Contributions from the Third International Conference, Oxford 2001. Special Papers in Palaeontology 70. Wiley-Blackwell. pp. 331–348. ISBN 978-0-901702-81-4.
 Viersen, van, A.P. (2004). «De mythe van Phacops latifrons [The Myth of Phacops latifrons]». Grondboor & Hamer 3/4: 66-68.
 Osmolska, H. (1953). «Famennian Phacopidae from the Holy Cross Mountains (Poland)». Acta Palaeontologica Polonica 3 (2).
 Eldredge, N. (1972). «Systematics and evolution of Phacops rana (Green, 1832) and Phacops iowensis Delo, 1935 (Trilobita) from the Middle Devonian of North America». Bulletin of the American Museum of Natural History 147 (article 2): 45-114.
 Burton, C.J.; Eldredge, N. (1974). «Two new subspecies of Phacops rana (Trilobita) from the Middle Devonian of North-West Africa». Palaeontology 17 (2): 349.
 Ramskjöld, L.; Werdelin, L. (1991). «The phylogeny and evolution of some phacopid trilobites». Cladistics 7: 29-74.

Виноски 

Членистоногі силурійського періоду
Трилобіти
Членистоногі девонського періоду